

Szökés 
szökés, katonai, szolgálati bűncselekmények
Szökés (1930), angol bűnügyi film Basil Dean rendezésében
Szökés (1997), Gyarmathy Lívia filmje
Szökés (2013), kanadai akciófilm Damian Lee rendezésében
Szökés a nagy árvíz idején (Töredék) Gérecz Attila 2007-ben megjelent verses életrajzi regénye, prózai betétekkel

A szökés 
Film
 A szökés (1972), Sam Peckinpah filmje 
 A szökés (1979), Daniel Duval filmje
 A szökés (1988), amerikai film
 A szökés (2003), magyar ismeretterjesztő film
 A szökés (2005–2009), amerikai televíziós sorozat
 A szökés – Eddie Macon futása (1983), Jeff Kanew filmje
Színház
 A szökés, monodráma Gérecz Attila művei alapján